Хромозома 17 е една от 23-те двойки хромозоми при хората, които нормално имат две копия на тази хромозома. Тя е със субметацентрична форма, т.е. центромера не разделя хромозомата на две равни рамена. Хромозома 17 обхваща повече от 84 милиона базови двойки (строителният материал на ДНК ) и представлява между 2,5 и 3% от общата ДНК в клетките.

Хромозома 17 съдържа генния клъстер Homeobox B.

Гени

Брой гени 
По-долу в таблицата се вижда приблизителния брой гени, откриващи се в хромозома 17. Тъй като учените използват различни подходи за анотация на генома, техните прогнози за броя на гените на всяка хромозома варират (за технически подробности вижте генно прогнозиране). Сред различните проекти, проектът за съвместна консенсусна кодираща последователност ( CCDS ) използва изключително консервативна стратегия. Така че прогнозата за броя на гените на CCDS представлява най-общо казано долна граница на общия брой протеин кодиращи гени.

Списък на гени 
В следващия списък са представени част от гените разположени в хромозома 17. За пълен списък вижте връзката в информационното поле вдясно.

В този списък са представени някои от гените и цитогенетичното им разположение в хромозома 17:

p-рамо (късо рамо)

q-рамо (дълго рамо)

Хромозомни болести 

Следните заболявания са свързани с гени от хромозома 17:

 17q12 microdeletion syndrome
 Koolen–de Vries syndrome
 Alexander disease
 Andersen–Tawil syndrome
 Aneurysmal bone cyst
 Birt–Hogg–Dubé syndrome
 Bladder cancer
 Breast cancer
 Bruck syndrome
 Campomelic dysplasia
 Canavan disease
 Cerebroretinal microangiopathy with calcifications and cysts
 Charcot–Marie–Tooth disease
 Chronic lymphocytic leukaemia, tp53
 Corticobasal degeneration
 Cystinosis
 Depression
 Ehlers–Danlos syndrome
 Epidermodysplasia verruciformis
 Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17
 Galactosemia
 Glycogen storage disease type II (Pompe disease)
 Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies
 Howel–Evans syndrome
 Li–Fraumeni syndrome
 Maturity onset diabetes of the young type 5
 Miller–Dieker syndrome
 Multiple synostoses syndrome
 Neurofibromatosis type I
 Nonsyndromic deafness
 Obsessive–compulsive disorder
 Osteogenesis imperfecta
 Potocki–Lupski syndrome
 Proximal symphalangism
 Sanfilippo syndrome
 Smith–Magenis syndrome
 Usher syndrome
 Very long-chain acyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency
 Von Gierke's syndrome

Цитогенетична лента (бенд) 

 
Pages using multiple image with manual scaled images

Източници 

Генетика
Хромозоми
Медицинска генетика

Бележки